Sère kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sère, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Sère-en-Lavedan, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sère-Lanso, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sère-Rustaing, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,